La finale de la Coupe UEFA 1984-1985 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au stade Sóstói de Székesfehérvár, en Hongrie, et au stade Santiago Bernabéu de Madrid, en Espagne.

Elle oppose l'équipe hongroise de Videoton aux Espagnols du Real Madrid. Au terme des deux rencontres, les Madrilènes l'emportent sur le score de 3 buts à 1 (3-0 à l'aller, 1-0 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition, ainsi que leur septième titre européen avec  leurs victoires en Coupe des clubs champions européens entre 1956 et 1960 et en 1966.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1984-1985
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1984-1985

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1984-1985

1984-1985
Football en 1985
Sport en mai 1985
1985 en Hongrie
Sport en Espagne en 1985
Videoton FC
Compétition de football à Madrid
Face-à-face du Real Madrid